tokarnia:

1. dawniej: tokarka

2. dawniej: warsztat, pomieszczenie, w którym obrabiane są przedmioty na tokarce

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 3 podstawowe
 Tokarnia – część miasta Wisła
 Tokarnia – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia
 Tokarnia – przysiółek wsi Nowa Wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Bircza
 Tokarnia – część wsi Piątkowa w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Błażowa
 Tokarnia – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Bukowsko
 Tokarnia – przysiółek wsi Przyborów w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Jeleśnia
 Tokarnia – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny

Szczyty i góry w Polsce 
 Tokarnia – szczyt we wschodniej części Beskidu Niskiego
 Tokarnia – lesisty grzbiet w Tatrach Bielskich
 Tokarnia – wzniesienie w Małych Pieninach
 Tokarnia – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Tokarnia – szczyt w Beskidzie Niskim (Góry Grybowskie)
 Tokarnia – szczyt w Beskidzie Sądeckim (Pasmo Radziejowej)

Zobacz też 
 gmina Tokarnia

Przypisy